Israel Aerospace Industries
 Istituto Affari Internazionali
 Iniziativa Adriatico Ionica

Codici 
 iai – codice ISO 639-3 della lingua iaai